Arabellites almeidai är en ringmaskart som beskrevs av Pinto och Purper 1974. Arabellites almeidai ingår i släktet Arabellites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
almeidai